La saison 2008-2009 du Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne.

Lors de cette saison, l'Inter Milan a conservé son titre de champion d'Italie face aux dix-neuf meilleurs clubs Italien lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les vingt clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres.

La Coupe Intertoto ayant vu sa dernière édition en 2008, seules six places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la dernière place étant celles du vainqueur de la Coupe d'Italie 2008-2009.

L'Inter Milan a été sacré champion d'Italie pour la dix-septième fois.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, les clubs placés aux trois premières places du championnat se sont qualifiés pour la Ligue des champions 2009-2010, le club arrivé quatrième s'est quant à lui qualifié pour le tour de barrages de qualification des non-champions de cette même Ligue des champions.

Alors que le vainqueur de la Coupe d'Italie a pris la première des trois places en Ligue Europa, les deux autres places sont revenues respectivement au cinquième et au sixième du championnat. À noter que cette dernière place ne qualifie que pour le troisième tour de qualification, et non pour les barrages comme les deux précédentes.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Pré-saison 

À l'orée de sa soixante-dix-septième édition, la Série A qui a connu de nombreux déboires ces dernières années tant sur le plan des résultats sportifs (mauvaise performance des clubs italiens au niveau européen) que sur le plan de la réputation (violence et racisme dans les stades, tricheries et pénalités des clubs), va essayer de redorer son blason au cours de cette nouvelle saison.

Cette année, l'Inter Milan va tenter d'obtenir un  consécutif. Face à lui, l'AS Rome, le grand rival de ces deux dernières années va tenter après avoir décroché une deuxième Coupe d'Italie consécutive l'an passé, de faire mieux cette saison en allant titiller le champion en titre. 

Bien entendu, il faudra également compter sur les éternels, la Juventus qui après avoir fait une bonne saison de retour en Série A, se verrait bien récupérer le titre qui lui a été enlevé en 2006. Le Milan AC, qui malgré une saison 2007-2008 passable va tenter avec sa nouvelle star, Ronaldinho, de reconquérir un titre qui lui échappe depuis cinq ans.

En dehors de ces équipes, il faudra aussi compter que l'AC Fiorentina, qui participe à la ligue des champions et qui se verrait bien remporter le premier titre de champion de l'histoire du club. L'Udinese Calcio, qui est régulièrement en coupe d'Europe depuis quelques années voudra peut-être jouer également les troubles fêtes dans le haut du classement.

Enfin, la Lazio Rome qui est loin de l'époque glorieuse de son titre de 2000 tentera de redresser la barre après une  l'an passé.

Le coup d'envoi de la saison a été donné par la Supercoupe d'Italie remporté par l'Inter Milan face à l'AS Rome.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des confrontations directes, puis de la différence de buts particulière, puis la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Leader journée par journée

Dernière place (journée par journée)

Matchs

Domicile et extérieur

Évolution du classement

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football
 Serie B 2008-2009

Championnat d'Italie de football
Football D1 2008-2009
Football D1 2008-2009
Italie
Championnat Italie Football 2008-2009 Serie A
Italie